Лемша:

 Лемша (приток Локчима) — река в России, протекает в Республике Коми. 
 Лемша (приток Узолы) — река в Российской Федерации, протекает в Нижегородской области.